Репьёвка — станция (тип населённого пункта) в Красносельском сельском поселении Новоспасского района Ульяновской области.

География 
Станция Репьёвка находится у остановочного пункта 936 км на линии Куйбышевской железной дороги, рядом с селом Репьёвка, в 135 км от областного центра Ульяновск.

История 
В 1874 году рядом с селом Репьёвка была проложена Моршанско-Сызранская железная дорога (с 1890 года — Сызранско-Вяземская железная дорога), на которой была открыта станция «Репьёвка».

Со временем вдоль станции стали создаваться посёлки: Козий № 2, Матрунино и Госмельница № 72, которые вошли в посёлок Станция Репьёвка и, д. Александровка, пос. Банкет, пос. Каменка, пос. Марьевка, пос. Козий № 1, которые 18 июля 1975 года, решением Ульяновского облисполкома № 557, вошли в состав Красносельского сельсовета с центром во вновь возникшем посёлке Красносельск.

С 2005 года посёлок Станция Репьёвка вошла в состав Красносельское сельское поселение (Ульяновская область).

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует о.п. 936 км.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск: Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 143.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Новоспасского района